Альберт II — граф Намюра.
 Альберт II — граф Тіроля.
 Альберт II — архієпископ Риги.
 Альберт II — король Бельгії.
  — 12-й принц з роду Турн-і-Таксис.

Див. також 
 Альберт
 Альбер II — князь Монако.
 Альбрехт II — маркграф Бранденбургу.
 Альбрехт II — герцог Австрії.
 Альбрехт II — король Німеччини.
 Альберто II